Seria GP3 – sezon 2014 – był piątym sezonem w historii serii GP3. Sezon rozpoczął się 10 maja na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya, a zakończył 23 listopada na Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Alex Lynn, a wśród zespołów – brytyjska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 na sezon 2014 został potwierdzony 6 grudnia 2013 roku. Został powiększony do dziewięciu rund. Z kalendarza wypadła runda na torze Circuit Ricardo Tormo, dzięki czemu wszystkie wyścigi będą towarzyszyć Formule 1. Dołączyły rundy na Red Bull Ringu oraz Sochi Autodrom. Zgodnie z rotacją w F1, wyścig w Niemczech odbył się na Hockenheimringu.

Zmiany

Zespoły 
 We wrześniu 2013 roku ogłoszono, że mistrz serii GP2, rosyjski zespół Russian Time, zastąpi ekipę Bamboo Engineering, która po roku startów postanowiła wycofać się z serii. Jednak po śmierci szefa zespołu Igora Mazepy oraz po zakończeniu współpracy z Motopark Academy zespół ten postanowił poświęcić się tylko serii GP2. Sytuację wykorzystał inny zespół GP2, juniorska ekipa Force India – Hilmer Motorsport.
 Wicemistrz serii MW Arden zmienił nazwę na Arden International. Tym samym, podobnie jak w innych seriach, zespół będzie występował z brytyjską licencją.

Kierowcy

Debiutanci 
 Emil Bernstorff: Lotus (Niemiecka Formuła 3) → Carlin
 Victor Carbone: Team Moore Racing (Indy Lights) → Trident
 Alfonso Celis: Fortec Competition (Północnoeuropejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Status Grand Prix
 Roman de Beer: brak startów → Trident
 Marvin Kirchhöfer: Lotus (Niemiecka Formuła 3) → ART Grand Prix
 Alex Lynn: Prema Powerteam (Europejska Formuła 3) → Carlin
 Jann Mardenborough: Carlin (Europejska Formuła 3, Brytyjska Formuła 3) → Carlin
 Nelson Mason: Team West-Tec (European F3 Open) → Hilmer Motorsport
 Dienis Nagulin: Campos Racing (European F3 Open) → Trident
 Richie Stanaway: DAMS (Porsche Supercup) → Status Grand Prix
 Santiago Urrutia: RP Motorsport (European F3 Open) → Koiranen GP
 Iwan Taranow: Scorpio Motorsport (Brytyjska Formuła Renault Protyre) → Hilmer Motorsport
 Mathéo Tuscher: Zeta Corse (Formuła Renault 3.5) → Jenzer Motorsport
 Beitske Visser: Lotus (ADAC Formel Masters) → Hilmer Motorsport
 Riccardo Agostini: Manor MP Motorsport (Auto GP World Series) → Hilmer Motorsport
 Nikołaj Marcenko: Pons Racing (Formuła Renault 3.5) → Hilmer Motorsport
 Mitchell Gilbert: kfzteile24 Mücke Motorsport (Europejska Formuła 3) → Trident
 Christopher Höher: Niemiecka Formuła 3, European F3 Open → Jenzer Motorsport
 Konstantin Tierieszczenko: Interwetten Racing (Alpejska Formuła Renault 2.0, Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Trident
 John Bryant-Meisner: Niemiecka Formuła 3, Brytyjska Formuła 3, Europejska Formuła 3 → Trident
 Luca Ghiotto: Prema Powerteam (Alpejska Formuła Renault 2.0, Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Trident
 Ling Kang: ADM Motorsport (Niemiecka Formuła 3, Brytyjska Formuła 3) → Trident

Ubiegłoroczni 
 Daniił Kwiat (Mistrz): MW Arden → Scuderia Toro Rosso (Formuła 1)
 Facu Regalía (Wicemistrz): ART Grand Prix → Hilmer Motorsport (Seria GP2)
 Conor Daly (3. miejsce): ART Grand Prix → Venezuela GP Lazaru (Seria GP2) )
 Jack Harvey (5. miejsce): ART Grand Prix → Schmidt Peterson Motorsports (Indy Litghts)
 Nick Yelloly (6 miejsce): Carlin → Status Grand Prix
 Kevin Korjus (7. miejsce): Koiranen GP → ART Grand Prix (European Le Mans Series)
 Carlos Sainz Jr. (10. miejsce): MW Arden → DAMS (Formuła Renault 3.5)
 Patric Niederhauser (13. miejsce): Jenzer Motorsport → Arden International
 Giovanni Venturini (15. miejsce): Trident Racing → Eurotech Engineering (International GT Open)
 Dean Stoneman (16. miejsce): Koiranen GP → Marussia Manor Racing
 Alex Fontana (17. miejsce): Jenzer Motorsport → ART Grand Prix
 Dino Zamparelli (18. miejsce): Marussia Manor Racing → ART Grand Prix
 Patrick Kujala (20. miejsce): Koiranen GP → Marussia Manor Racing
 Adderly Fong (21. miejsce): Status GP → Jenzer Motorsport
 Jimmy Eriksson (24. miejsce): Status GP → Koiranen GP
 Josh Webster (28. miejsce): Status GP → Redline Racing (Brytyjski Puchar Porsche Carrera)
 Carmen Jordá (30. miejsce): Bamboo Engineering → Koiranen GP

Zawodnicy z przeszłością w serii 
 Pål Varhaug: Hilmer Motorsport (Seria GP2) → Jenzer Motorsport
 Kevin Ceccon: Trident Racing (Seria GP2) → Jenzer Motorsport

Zmiany w trakcie sezonu 
 Hilmer Motorsport: Iwan Taranow → Nikołaj Marcenko
 Hilmer Motorsport: Beitske Visser → Riccardo Agostini
 Trident: Dienis Nagulin → Mitchell Gilbert
 Jenzer Motorsport: Adderly Fong → Christopher Höher
 Jenzer Motorsport: Christopher Höher → Kevin Ceccon
 Trident: Victor Carbone → Konstantin Tierieszczenko
 Trident: Roman de Beer → John Bryant-Meisner
 Trident: Mitchell Gilbert → Luca Ghiotto
 Trident: Konstantin Tierieszczenko → Luca Ghiotto
 Trident: Luca Ghiotto → Mitchell Gilbert
 Koiranen GP: Carmen Jordá → Dean Stoneman
 Hilmer Motorsport: Sebastian Balthasar → Nikołaj Marcenko
 Trident: John Bryant-Meisner → Patrick Kujala
 Trident: Luca Ghiotto → Ling Kang
 Trident: Patrick Kujala → Ryan Cullen
 Trident: Mitchell Gilbert → Patrick Kujala

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2014 w GP3